Il singolare del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Attila Sávolt che ha battuto in finale Markus Hipfl 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Markus Hipfl (finale)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Igor Gaudi (secondo turno)
 Petr Kralert (semifinali)

 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Radomír Vašek (secondo turno)
 Emanuel Couto (primo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1999